Макке́нзі, також Маке́нзі (, ) — шотландське прізвище й топонім:

Топонім 
 Маккензі () — льодовик на східних схилах гори Парри, на острові Брабант (Західна Антарктида).

Макензі () — водоспад на річці Макензі в національному парку Ґремпіанс, штат Вікторія
 Макензі () — річка в національному парку Ґремпіанс, штат Вікторія
 Макензі () — річка у штаті Квінсленд, притока Фіцрой

Макензі () — гори на кордоні між Юконом та Північно-західними територіями
 Макензі (, ) — річка
 Маккензі-Кінг () — острів Канадського Арктичного архіпелагу.

Маккензі — округ (графство) у штаті Північна Дакота
 Маккензі — місто, штат Алабама
 Маккензі — місто, штат Теннессі
 Макензі — річка в штаті Орегон (США), права притока річки Вілламетт.

Персоналії 
 Маккензі (прізвище)
 Маккензі (ім'я)

Інше 
 Клан Макензі () — один із кланів гірської Шотландії
 6204 МакКензі (6204 MacKenzie) — астероїд головного поясу, відкритий 6 травня 1981 року.